Rocky Ford ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Rocky Ford (Colorado)
 Rocky Ford (Georgia)
 Rocky Ford (Indiana)
 Rocky Ford (Kansas)
 Rocky Ford (Missouri), Geisterstadt
 Rocky Ford (North Carolina)
 Rocky Ford (Oklahoma)
 Rocky Ford (Oklahoma)
 Rocky Ford (South Dakota)
 Rocky Ford (West Virginia)
 Rocky Ford Township (South Dakota)